Растов Ардаліон Ардаліонович (1926—2012) — радянський інженер-конструктор, Герой Соціалістичної Праці.
 Растов Микола Васильович (1845—1913) — юрист, депутат Державної думи IV скликання від Рязанської губернії.

 Растов — громада в Німеччині, розташована в землі Мекленбург-Передня Померанія. Входить до складу району Людвігслуст-Пархім.